Čadovlje je lahko:
 Čadovlje pri Tržiču, naselje v občini Tržič
 Čadovlje, naselje v mestni občini Kranj